Boye steht für:
 Boye, friesische Kurzform von Bodo oder Namen, die mit „Bodo-“ oder „Bode-“ beginnen 

geographische Objekte:
 Boye (Baoding) (博野县), Kreis im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Baoding, Provinz Hebei, China
 Boye (Celle), Ortsteil von Celle, Niedersachsen
 Boye (Fluss), Nebenfluss der Emscher

Personen:
 Anker Boye (* 1950), dänischer Politiker
 Caspar Johannes Boye (1791–1853), dänischer Dichter
 Cheikh Tidiane Boye (* 1961), senegalesischer Leichtathlet
 Conrad Boye (1907–1993), US-amerikanischer Filmtechniker
 Edward Boye (* 1946), ghanaischer Fußballspieler
 Friedrich August Boye (1819–1891), deutscher Kaufmann
 Gustav Boye af Gennäs (1779–1834), königlich-preußischer Generalmajor und zuletzt Kommandeur des 2. Landwehr-Regiments
 Hans Jørgen Boye (* 1942), dänischer Ruderer
 Jan Boye (1962–2011), dänischer Politiker und Handballschiedsrichter

 John Boye (* 1987), ghanaischer Fußballspieler
 Karin Boye (1900–1941), schwedische Schriftstellerin
 Kaspar Boye Larsen (* 1975), dänischer Bassist
 Mame Madior Boye (* 1940), senegalesischer Politiker
 Marième Boye (* 1956), senegalesische Sprinterin
 Peter Boye († 1542), deutscher Jurist, Theologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Boi
 Boie
 Boje

 Boy
 Boyé